La Guacamaya kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Guacamaya (ort i Honduras), Departamento de Yoro,

Mexiko 

 La Guacamaya, Delstaten Mexiko, ort, Temascaltepec, 
 La Guacamaya, Puebla, ort, San Sebastián Tlacotepec, 
 La Guacamaya, Veracruz, ort, Chiconquiaco, 
 La Guacamaya, San Luis Potosí, ort, Ciudad del Maíz, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar